La saison 2014 du championnat de Lettonie de football est la  de la première division lettone. La Virslīga regroupe les dix meilleurs clubs lettons au sein d'une poule unique qui s'affrontent quatre fois durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l’extérieur. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le FK Ventspils, tenant du titre, qui remporte à nouveau le titre cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec douze points d'avance sur le Skonto Riga et treize sur le FK Jelgava. C'est le sixième titre de champion de Lettonie de l'histoire du club.

Le club du FK Liepājas Metalurgs, dissous à l’issue de la saison 2013, est remplacé dans l’élite par la formation du FK Liepāja, qui est fondé au début de l’année 2014.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le dernier du championnat affronte le  de deuxième division afin de conserver sa place parmi l'élite. Les rencontres sont disputées en matchs aller et retour.

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Lettonie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Lettonie de football
Lettonie
2014 en Lettonie